Aquí puede referirse a:
 Aquí, primer álbum de estudio de la cantante musical Julieta Venegas.
 Aquí, semanario uruguayo de la década de 1980.
 Aquí, periódico boliviano de la década de 1970.

Véase también,
 Aquí estoy
 Aquí estoy yo

No confundirse con,
 Akí, fruta comestible.